Daniel Steiner (né le  à Berne en Suisse) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur suisse qui a évolué dans la LNA de 1999 à 2009. Il a joué pour trois clubs dans cette ligue, les Tigers de Langnau, les Lions de Zurich ainsi que les Lakers de Rapperswil, aidant à éviter à quelques reprises la relégation de son équipe dans la LNB.

En octobre 2009, il signa un premier contrat avec un club en Amérique du Nord. Il se joignit alors aux Royals de Reading de l'ECHL. Il s'aligna aussi en cours de saison avec les Phantoms de l'Adirondack et fut engagé à l'essai en décembre par les  Americans de Rochester de la Ligue américaine de hockey. Après 12 matchs et 12 points en faveur des Amerks, il fut finalement engagé jusqu'à la fin de la saison par ces derniers.

De retour en Suisse en 2009, il joue une nouvelle saison avec les Tigers emmentalois, puis deux saisons au HC Lugano et au Ambrì-Piotta. Après deux ans passée à Ambri-Piotta, il signe pour deux saisons au HC Bienne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999||CP Berne||Élites Jr. A||14||7||1||8||8||3||1||1||2||2
|-
|1999-2000||SC Langnau Tigers||LNA||23||1||1||2||4||4||0||0||0 ||0
|-
|1999-2000||SC Langnau Tigers ||Élites Jr. A ||32 ||16 ||13 ||29 ||46 ||2 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2000-2001|| SC Langnau Tigers ||LNA ||44 ||6 ||8 ||14 ||44 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2001-2002|| SC Langnau Tigers ||LNA ||45 ||5 ||10 ||15 ||36 ||10 ||5 ||3 ||8 ||6
|-
|2002-2003 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||43 ||10 ||12 ||22 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||39 ||22 ||19 ||41 ||54 ||8 ||4 ||4 ||8 ||4
|-
|2004-2005 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||44 ||15 ||16 ||31 ||59||6 ||6 ||1 ||7 ||10
|-
|2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA ||42 ||13 ||22 ||35 ||44 ||6 ||5 ||2 ||7 ||2
|-
|2006-2007 ||ZSC Lions ||LNA ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2007-2008 ||Rapperswil-Jona Lakers ||LNA ||49 ||12 ||10 ||22 ||55 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||SC Langnau Tigers ||LNA ||50 ||25 ||15 ||40 ||40 ||7 ||4 ||1 ||5 ||18
|-
|2009-2010 ||Royals de Reading ||ECHL || 29|| 19|| 23|| 42|| 28|| 16|| 5|| 8|| 13||16
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010||Americans de Rochester ||LAH || 27|| 6|| 14|| 20|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2010-2011 ||SC Langnau Tigers ||LNA || 37|| 14|| 17|| 31|| 20||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||HC Lugano ||LNA || 50|| 16|| 19|| 35|| 32||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2012-2013 ||HC Lugano||LNA || 41|| 9|| 13|| 22|| 22||7 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2013-2014 ||HC Ambrì-Piotta ||LNA || 50 || 12 || 12 || 24 || 18 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2014-2015 || HC Ambrì-Piotta ||LNA ||49 ||14 ||11 ||25 ||26 ||12 || 4||4 ||8 ||29
|- 
| 2015-2016|| HC Bienne|| LNA|| 45|| 12|| 6|| 18|| 51|| 11|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
|2016-2017|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 20|| 1|| 4|| 5|| 14|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2017-2018||HC Thurgovie||LNB||  28|| 1|| 11|| 12|| 22|| -|| -|| -|| -||-

|673||186||196||382||576||105||35||25||60||107

|2006||ZSC Lions||Coupe continentale||3||2||0||2||2||
|-
|2008||ERC Ingolstadt||Coupe Spengler||3||2||1||3||0||
|-
|2009||Adler Mannheim||Coupe Spengler||3||1||0||1||2||
|-
|2015||HC Ambrì-Piotta||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Quart de finale
|-
|2016||HC Bienne||Coupe de Suisse||3||3||3||6||2||Quart de finale
|-
|2017||HC Fribourg-Gottéron||Ligue des champions||1||0||0||0||0||Demi-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1980
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Royals de Reading
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Thurgovie